Francisco Serrano hace referencia a varios artículos:

Personas
 Francisco Serrano de Reyna y Céspedes (m. 1712), militar español, gobernador colonial de Costa Rica;
 Francisco Serrano y Cuenca (1776-1840), militar español y padre del anterior.
 Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885), duque de la Torre, regente y presidente de la primera república española;
 Francisco Serrano Bedoya (1813-1882), militar y político español;
 Francisco Serrano (escritor) (1862-1941), etnógrafo, músico, escritor y periodista portugués;
 Francisco Serrano Anguita (1887-1968), periodista y autor dramático español;
 Francisco J. Serrano (1900-1982), arquitecto mexicano;

 Francisco Serrano Cacho (1937-), arquitecto mexicano, hijo del anterior;
 Francisco Serrano (poeta) (1949-), poeta mexicano;
 Francisco Serrano Castro (1965-), jurista y político español; 
 Francisco Serrano Plowells (1980-), triatleta mexicano;

Parónimos
 Francisco Serrão (?-1521), navegante y explorador portugués que descubrió las islas de Banda;
 Francisco R. Serrano, militar y político mexicano (1886-1927);
 Carlos Francisco Serrano (1978-), exfutbolista colombiano;